Un régime prétorien est :
 En droit, un système fondé sur la jurisprudence : le droit prétorien
 En science politique, un type de régime politique sous l'influence des forces armées : le prétorianisme